La Zurich Premiership 2000/01 è stato il 14º campionato inglese di vertice di rugby XV, la English Premiership.

La squadra dei Leicester Tigers finì in cima alla classifica laureandosi per il terzo anno consecutivo campione d'Inghilterra. Il Rotherham fu retrocesso e il suo posto nella stagione successiva venne preso dalla neopromossa Leeds Tykes.

In questa stagione venne introdotto il sistema dei punti bonus.
In aggiunta alla stagione regolare venne introdotta una competizione ad eliminazione diretta tra le prime otto della classifica, denominata Zurich Championship. Anche questa venne vinta dai Leicester Tigers.

Squadre partecipanti

Fase a girone unico

Classifica

Zurich Championship

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni 
  Risultati e classifica di English Premiership 2000-2001, da PremiershipRugby.com